Poniemoń – dzielnica administracyjna Kowna, obejmująca m.in. dawne miasto Poniemoń
 Poniemoń – część dzielnicy  Kowna o tej samej nazwie, do 1931 samodzielne miasto
 Poniemoń – dawna gmina

Zobacz też:
 Poniemuń